Odznaczenia polskie
 Krzyż Zasługi (1923)
 Krzyż Zasługi z Mieczami (1942)
 Krzyż Zasługi za Dzielność (1928)
 Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej (1922)
 Lotniczy Krzyż Zasługi (2007)
 Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami (2007)
 Morski Krzyż Zasługi (2007)
 Morski Krzyż Zasługi z Mieczami
 Wojskowy Krzyż Zasługi (2007)
 Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami (2007)
 Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1965)

 Odznaczenia austriackie
 Krzyż Zasługi Wojskowej (1849)
 Krzyż Zasługi Cywilnej (1850)
 Krzyż Zasługi dla Duchownych Wojskowych (1801)

 Odznaczenia hiszpańskie
 Krzyż Zasługi Wojskowej (1864)
 Krzyż Zasługi Morskiej (1866)
 Krzyż Zasługi Lotniczej (1945)

 Odznaczenia niemieckie
 Krzyż Zasługi dla Kobiet (Prusy) (1907)
 Krzyż Zasługi dla Kobiet i Dziewcząt (Prusy) (1871)
 Krzyż Zasługi Wojennej (III Rzesza) (1939)

 Odznaczenia holenderskie
 Krzyż Zasługi Holenderskiego Czerwonego Krzyża (1914)

 Odznaczenia włoskie
 Krzyż Zasługi Wojennej (1918)

 Odznaczenia węgierskie
 Krzyż Zasługi (1991)

 Odznaczenia fińskie
 Krzyż Zasługi Olimpijskiej (1952)